

Ordini religiosi
 Ordine della Beata Vergine del Monte Carmelo (in latino: Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo, abbreviazioni O.Carm. o O.C.C.), detti anche carmelitani dell'antica osservanza o carmelitani calzati
 Ordine dei carmelitani scalzi (in latino: Ordo Fratrum Discalceatorum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo, sigla O.C.D.), che nacque come riforma di santa Teresa di Gesù e san Giovanni della Croce all'Ordine dei carmelitani dell'antica osservanza
 Eremiti della Beata Vergine del Monte Carmelo (in latino: Eremitarum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, sigla E.Carm.), che costituiscono le comunità eremitiche dei carmelitani dell'antica osservanza

Etnici
Carmelitani – abitanti di Carmelo (Uruguay)
Carmelitani – abitanti di Carmo do Rio Claro
Carmelitani – abitanti di El Carmen (Norte de Santander)
Carmelitani – abitanti di El Carmen de Viboral
Carmelitani – abitanti di Monte Carmelo (Brasile)